Il singolare del torneo di tennis Dresden Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore David Rikl che ha battuto in finale Karsten Braasch 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Thomas Enqvist (primo turno)
 Bart Wuyts (primo turno)
 Jason Stoltenberg (primo turno)
 Daniel Vacek (semifinali)

 José Francisco Altur (quarti di finale)
 João Cunha e Silva (primo turno)
 Neil Borwick (primo turno)
 Martin Střelba (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Dresden Challenger 1993